Kongen steht für:
 kongen, Begriff aus der Genetik
 Kongen (Berg), Berg in der Kommune Rauma, Provinz Møre og Romsdal, Norwegen